Artuklu steht für:

 Artuklu (Mardin), Landkreis und Bezirk der Stadt Mardin, Türkei
 Artuklu, türkischer Name der Dynastie der Ortoqiden